Single numer jeden w roku 1997 (USA)
 Single numer jeden w roku 1997 (Japonia)

Zobacz też